Liste der Monuments historiques in La Roche steht für:

 Liste der Monuments historiques in La Roche-Bernard
 Liste der Monuments historiques in La Roche-Guyon
 Liste der Monuments historiques in La Roche-Jaudy
 Liste der Monuments historiques in La Roche-Maurice
 Liste der Monuments historiques in La Roche-Rigault
 Liste der Monuments historiques in La Roche-sur-Yon